Ceapaiivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Ceapaiivka din raionul Sovietskîi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ceapaiivka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Ceapaiivka, Ceapaiivka
Ceapaiivka, Ceapaiivka, Sovietskiîi
Ceapaiivka, Ceapaiivka, Sovietskiîi, Crimeea